Valentin Vasilevich Boreyko (en ruso, Валентин Васильевич Борейко}}; Leningrado, 7 de octubre de 1933 – 27 de diciembre de 2012) fue un remero ruso que compitió por la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y en Tokio 1964.

En 1960 él junto a compañero Oleg Golovanov ganaron la medalla de oro en el dos sin timonel. Cuatro años después, la pareja fue eliminada en el repechaje en la misma categoría.

Referencias

Remeros de la Unión Soviética
Remeros en los Juegos Olímpicos de Roma 1960
Remeros en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964
Medallistas olímpicos de remo
Medallistas olímpicos de oro de la Unión Soviética
Medallistas olímpicos de oro de Roma 1960
Deportistas de la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Roma 1960
Deportistas de la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964
Nacidos en San Petersburgo